Марк Фабий Квинтилиан (, ок. 35, Каллагурис, совр. , Испания — ок. 96) — римский ритор (учитель красноречия), поэт, адвокат, писатель, автор «Наставлений оратору» (Institutio oratoria) — самого полного учебника ораторского искусства, дошедшего до нас от античности. Эту книгу изучали во всех риторских школах, наряду с сочинениями Цицерона. Квинтилиан стал не только выразителем вкусов высшего римского общества, но и реформатором литературного стиля, исследователем проблем латинского языка.

Лоренцо Валла в своём сочинении «О сравнении Цицерона с Квинтилианом» (не сохранившемся) не побоялся поставить его выше «бога гуманистов» — Цицерона.

Биография 
По поводу происхождения Квинтилиана источники расходятся. Одни утверждают, что он родился в одной из самых знатных семей Испании, а другие — что Квинтилиан из небогатой и незнатной семьи. Одно можно сказать определённо — и отец и дед его были риторами.

В Риме получил образование, готовил себя к карьере судебного оратора. При императорах Веспасиане, Тите и Домициане неоднократно выступал в суде как адвокат, но славу стяжал не практической, а теоретической и преподавательской деятельностью.

Возможно, именно с этого времени в историю вошла его поговорка , буквально означающая: «начинать от яйца (или же яиц) Леды», то есть подробно исследовать дело.

Считается первым учителем-профессионалом, основавшим государственную школу: в 70-х годах Веспасиан назначил ему пенсию, выделив для этого средства из императорской казны.

Около 20 лет Квинтилиан обучал ораторскому искусству знатную и богатую римскую молодёжь. Среди его учеников были также Плиний Младший, и, возможно, Ювенал. Квинтилиану было поручено и воспитание наследников императора. Находясь в зените своей славы, исполненный благодарности императорскому дому Квинтилиан искренне восхвалял Домициана, жестокого и кровавого тирана, с которым он был дружен и, по-видимому, разделял в чём-то его взгляды (в частности, одобрял изгнание философов из Рима в начале 90-х годов). Домициан, в свою очередь, поддерживал Квинтилиана деньгами и почестями — предполагают, что Квинтилиан стал в его правление «из ритора консулом», — случай беспрецедентный в Риме. Жизнь познавшего внезапный взлёт на вершину славы и богатства Квинтилиана нельзя, тем не менее, назвать счастливой: его молодая жена и два подававших надежды сына умерли, оставив старика в одиночестве.

Последние годы жизни Квинтилиана были омрачены усилившимся террором Домициана, ссылкой родителей его воспитанников — бывших наследников императора, и вследствие этого отставкой.

Квинтилиан считается первым классиком гуманной педагогики. Его слова: «Отец, когда у тебя родится сын, возложи на него большие надежды, ибо большие надежды рождают большую педагогику».

Творчество 
 Труд «Двенадцать книг риторических наставлений» (Institutionis oratoriae libri duodecim)

Примечания

Переводы 

Русские переводы:
 Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг риторических наставлений. / Пер. с лат. [неполный] А. Никольского. Ч. 1-2. СПб, 1834. Ч. 1. 486 стр. Ч. 2. 522 стр.
 Квинтилиан Фабий. Правила ораторского искусства. Кн. 10. / Пер. В. Алексеева. СПб., 1896. 47 стр.
 «О подготовке оратора» (отрывки). // Идеи эстетического воспитания. Антология в 2 т. Т. 1. Античность, Средние века. / Сост. С. С. Аверинцева. М., 1973.
 [Марк Фабий Квинтилиан]. Пчёлы бедняка («Большие декламации», 13). / Пер. М. С. Касьян. // Discipuli magistro. Сб. ст. М.: РГГУ. 2008. С. 528—542.

Английские переводы:
 Английский перевод «Наставлений оратору»  в 5 т. (в серии «The Loeb classical library», под № 124—127, 494)
 Также в «The Loeb classical library» изданы «Декламации» (т. 6-7, № 500—501).

Французский перевод:
 В серии «Collection Budé» «Воспитание оратора» издано  в 7 томах.

Литература 
 Кузнецова Т. И. Классика и классицизм в теории Квинтилиана. // Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в древнем Риме. — : Наука. 1976. — Гл. 5. — С. 174—206.
 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. — : Искусство, 1979. — С. 492—505.
 Альбрехт М. фон. История римской литературы. / Пер. с нем. — Т. 2. — , 2004. — С. 1365—1376.
 Борзунов А. А. К вопросу о политических взглядах Квинтилиана  // Политическая структура и общественная жизнь древнего Рима: Проблемы античной государственности. — Ярославль, 1993. — С. 66-76.

Ссылки 
 Латинские тексты Квинтилиана 
 Латинский текст «Наставлений оратору» 
 Русский (неполный) перевод «Наставлений оратору», выполненный академиком А. Никольским ; см. также 

Родившиеся в I веке
Умершие в I веке
Латинские ораторы
Ораторы Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Древнеримские писатели
Писатели I века